A50 či A-50 může být:
 Junkers A 50 – německý letoun
 Berijev A-50 – sovětský letoun
 Dálnice A50 (Polsko) – plánovaná dálnice v Polsku